Příjmení Lányi nosí více významných osobností:

 Eliáš Lányi (1570/75–1618) – církevní hodnostář, učitel, básník a spisovatel
 Jozef Lányi (1868–1931) – slovenský náboženský spisovatel a římskokatolický biskup
 Pavel Lányi (1670–1733) – uherský právník, zemský úředník, podnikatel, soudce, poslanec a vědec

Související články 
 Lányové